Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau (vallée fluviale) ou un glacier (vallée glaciaire).

Patronymes

Vallée 

 Agnès Vallée (née en 1971), productrice française ;
 Bernard Vallée (1945-2021), escrimeur français ;
 Boris Vallée (né en 1993), coureur cycliste belge ;
 Brigitte Vallée (née en 1950), informaticienne française ;
 Claire Vallée, cheffe française végane ;
 Danièle Vallée, auteure, conteuse et interprète canadienne ;
  ;
  ;
 Georges Vallée (1853–1926), homme politique français ;
 Armand (Louis Georges) Vallée, dit Arval (1884-1960), illustrateur français de romans populaires ; 
 Georges-Robert Vallée (1897–1976), compositeur français ;
 Hakaroa Vallée (2004-), militant français ;
 Henri Vallée (1874-1947), vétérinaire français ;
 Hippolyte Vallée (1816–1885), libraire, journaliste et psychiatre français ;
 Jacques Vallée (né en 1939) informaticien, astronome et ufologue français ;
 Jacques Vallée Des Barreaux (1599–1673), poète libertin français ;
 Jacques-Paul Vallée (1772-1814), fondateur de l’École de Pharmacie sous le Ier empire.
  ;
 Jean-Marc Vallée (1963-2021), réalisateur et scénariste canadien ;
 Jean-Pierre Vallée (1884-1965), vice-amiral français ;
 Jérôme Vallée (né en 1976), joueur français de rugby à XV ;
 Lucie Vallée (née en 1954), chanteuse québécoise ;
 Ludovic Vallée (1864–1939), peintre français ;
 Pierre Joseph Vallée (1758–1828), magistrat et homme politique français ;
  ;
 Rudolphe Vallée, karatéka français ;
 Sylvain Vallée, dessinateur ;
 Yannick Vallée (né en 1959), universitaire français, professeur de chimie ;
 Yvonne Vallée (1899–1996), actrice française.

de la Vallée 

 de la Vallée : famille d'architectes franco-suédois
 Marin de la Vallée, entrepreneur français ayant participé à la construction de l'Hôtel de ville de Paris après la mort d'Henri IV ;
 Simon de La Vallée (1600–1646), architecte franco-suédois ;
 Jean de La Vallée (1620–1696), architecte français.

des Vallées 

 Marie des Vallées (1590–1656), personnalité religieuse française, figure de la souffrance et proche de saint Jean Eudes.

Toponymes 

 Vallée, un nom employé pour désigner la Vallée de la Matapédia au Québec ;
 rivière Vallée, un affluent de la rivière Chaudière, au Québec, au Canada ;

 Vallée, un ruisseau français, affluent de la Nauze et sous-affluent  de la Dordogne ;
 La Vallée-au-Blé, une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France ;
 Domaine de la Vallée, un domaine agricole du département français de La Réunion ;
 La vallée, un quartier à Paris au  situé près du Pont-Neuf et spécialisé dans la vente de volaille & gibier (aller à la vallée signifiait aller acheter de la volaille ou du gibier à la vallée, selon le Dictionnaire de l'Académie française, , 1762) ;

 La vallée, le nom employé pour désigner la Vallée d'Aoste, région autonome d'Italie.

Autres significations 
 La Vallée, un hebdomadaire diffusé en Vallée d'Aoste

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie d'hydronyme